Терези — знак зодіаку.
 Терези — сузір'я зодіака.
 Терези — золота монета НБУ.
 Терези — срібна монета НБУ.
 Терези - символізують справедливість, застосовіються, як атрибут аллегорії закону, правосуддя, юстиції.

Джерела 
Енциклопедія символів, видавництво "Торсинг" 2001 року.